KVR steht als Abkürzung für:

 Kollisionsverhütungsregeln auf See
 Kommunalverband Ruhrgebiet, siehe Regionalverband Ruhr #Geschichte
 Kostenvergleichsrechnung
 Kreisverwaltungsreferat der Stadt München, siehe Stadtverwaltung München #Kreisverwaltungsreferat
 Kriegsvölkerrecht

Siehe auch:

Abkürzung